Роман Сергеевич Трофимов (род. , Лениногорск) — российский прыгун с трамплина.

Карьера 
Роман Трофимов начал выступать на международной арене летом 2007 года. В декабре он дебютировал в Континентальном кубке, по ходу сезона четырежды попадал в тридцатку сильнейших. В августе 2008 года Трофимов выиграл 2 соревнования Кубка FIS. Следующие два сезона снова провёл в Континентальном кубке (лучшим результатом стало 2-е место на чешском этапе в декабре 2008 года), в январе 2009 года впервые выиграл чемпионат России. В конце сезона 2010 стал чемпионом страны на обоих трамплинах, а затем участвовал в чемпионате мира по полётам с трамплина. В ноябре того же года он дебютировал в Кубке мира, в декабре набрал своё первое очко.

По воле работников FIS имя Трофимова в официальных соревнованиях стало двойным и записываться как Roman-Sergeevich. Благодаря ей спортсмена в сборной также стали называть Роман Сергеевич.

Выступления в Кубке мира 
Данные приведены на 25 ноября 2011 года

Примечания

Ссылки 
 Биография на ws-news.ru

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина России
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года